Бе́рнгард Шольц (): Шольц, Бернгард (1835—1916) — прусский пианист и капельмейстер.
 Шольц, Бернгард (1831—1871) — немецкий писатель и редактор.

Примечания